Morbio kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Morbio Superiore, ort, Ticino, 
 Morbio Inferiore, ort och kommun, Ticino,